HMS Ardent, ha sido el nombre de ocho buques de la Royal Navy británica, hubo planes para otros dos, que fueron cancelados.

 , fue un navío de línea armado con 64 cañones botado en 1764. fue capturado por la escuadra franco-española de Luis de Córdova y Córdova en 1779 en el transcurso de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que quedó en manos de la armada francesa, fue recapturado por la Royal Navy en 1782 y renombrado HMS Tiger. Fue vendido en 1784.
 , fue un navío de línea armado con 64 cañones botado en 1782. Se incendió y explotó cerca de Córcega en 1794.
 , fue un navío de línea armado con 64 cañones botado en 1796. fue usado en servicios en Puerto desde 1812 y desguazado en 1824.
 , fue un vapor de ruedas con casco de madera botado en 1841 y desguazado en 1865.
 , fue un destructor de clase Ardent botado en 1894 y desguazado en 1911.
 , fue un destructor de clase Acasta botado en 1913 y hundido durante la batalla de Jutlandia en 1916.
 , fue un destructor de clase A botado en 1929 y hundido en 1940.
 , fue una fragata del Tipo 21 botada en 1975 y hundida en 1982 durante la guerra de las Malvinas.

Otros 
 HMS Ardent, debería haber sido una balandra con casco de madera y propulsada por una hélice, pero fue renombrada HMS Rattler antes de su botadura en 1843. 
 HMS Ardent, debería haber sido un submarino de clase Amphion pero fue cancelado en 1945.

Bibliografía 
 

Nombres de buques británicos